Kohorta může znamenat:

 Kohorta (demografie) – skupina osob v demografické vědě
 Kohorta (vojenství) – starořímská vojenská jednotka